En Pologne, Maciejów peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Maciejów, un village du powiat de Łęczyca,
 Maciejów, un village du powiat de Zduńska Wola,
 Maciejów, un village du powiat de Zgierz.

dans la voïvodie de Lublin
 Maciejów, un village.

dans la voïvodie d'Opole
 Maciejów, un village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Maciejów, un village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Maciejów, un village.